est la formule brute de plusieurs isomères.

 réserpine, numéro CAS 
 méthoserpidine, numéro CAS